B39 foi uma linha de bombas termonucleares dos Estados Unidos da América, estavam em serviço de 1957-1966, tinham uma média de 3,8 megatons de rendimento, tinham 35 polegadas de diâmetro, 140 centímetros de comprimento e pesavam de 6,650 a 6,750 libras.
O projeto é um variante melhorado e atualizado do Mark 15, a ogiva variante foi chamada de W39 e só era diferente na sua fuselagem para poder aguentar a reentrada na atmosfera, tendo sido utilizada por vários mísseis.

Ver também
 B57

Ligações externas
 Allbombs.html list of all US nuclear weapons
 nuclearweaponarchive.org

Bombas nucleares dos Estados Unidos
Bombas aéreas dos Estados Unidos na Guerra Fria